Уильям Бёрджес (; ) — британский архитектор, реставратор и декоратор, представитель направления неоготики, сочетавший в своих работах стиль английской средневековой архитектуры и французской готики.

Родился в обеспеченной семье инженера, с 1839 года изучал инженерные науки, с 1844 года работал под началом различных именитых архитекторов. Ещё во время учёбы серьёзно увлёкся средневековой архитектурой и в последующие годы совершал путешествия в страны континентальной Европы (Францию, германские и итальянские государства, Османскую империю) с целью её дополнительного изучения. В 1856 году создал собственную архитектурную компанию и в том же году выиграл первую премию на конкурсе проектов по возведению собора в Лилле, Франция (в итоге так и не построенного). К началу 1860-х годов уже был известным архитектором — по его проектам были, в частности, построены собор в Брисбене, Австралия (1859), и церковь Cвятого Финбарра в Корке, Ирландия (1862).

В 1865 году возглавил масштабные работы по реставрации замка в Кардиффе, принадлежащего его другу маркизу Бьюту; в 1875—1881 годах возглавил аналогичные работы в замке Кох. Состоял членом Королевского института британских архитекторов и ассоциированным членом Королевской академии. К числу наиболее известных его работ относятся собственный дом архитектора Тауэр-Хаус в Лондоне (1875—1881) и Тринити-Колледж в Хартфорде, штат Коннектикут, США (1873). К середине XX века многие здания, возведённые по его проектам, были снесены или перестроены.

Примечания

Ссылки 
 Статья  в Encyclopedia Britannica
 Биография  в DNB

Архитекторы Великобритании